Esistono più comuni francesi con questo nome

 Vaudoncourt – Mosa
 Vaudoncourt – Vosgi